Cet article relate le parcours de l'Équipe de France masculine de handball lors du Championnat du monde 2019 organisé au Danemark et en Allemagne du 10 janvier au . Il s'agit de la  de la France aux Championnats du monde.

Battue par le Danemark en demi-finale, la France perd le dernier titre qu'elle avait en sa possession après sa défaite en finale des Jeux olympiques de Rio en 2016 puis en demi-finale du Championnat d'Europe 2018. Elle remporte néanmoins la médaille de bronze aux dépens de l'Allemagne et glane ainsi sa onzième médaille sur les quatorze derniers championnats du monde.

Présentation

Qualification 
La France est automatiquement qualifiée en tant que tenante du titre.

Matchs de préparation 
Le programme de préparation de l'équipe de France est
 26 au 30 décembre : stage de préparation à la Maison du Handball (Créteil)
 2 au 7 janvier : stage de préparation à Rouen, avec deux matchs face à la Slovénie :
 , France bat Slovénie 34-25
 , France bat Slovénie 29-21
8 et 9 janvier : stage de préparation à la Maison du Handball (Créteil).

Effectif 

|-class="sortbottom"
 !colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens de but

|-class="sortbottom"
 !colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

|-class="sortbottom"
 !colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

|-class="sortbottom"
 !colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centres

|-class="sortbottom"
!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

!colspan=11 style="background: #002395; border: 1px solid #aaa;color: white" align=center| Joueurs ayant participé au stage de préparation au championnat du monde 2019

|-class="sortbottom"
!colspan=11 style="background: #002395; border: 1px solid #aaa;color: white" align=center| Joueurs figurant la liste des 28 transmise à l'IHF

Le capitaine, Cédric Sorhaindo, s'est blessé lors du match du tour préliminaire contre l’Allemagne et est remplacé par Nikola Karabatic, pourtant annoncé forfait après avoir été opéré du pied gauche. Michaël Guigou récupère alors le brassard de capitaine.

De plus, peu utilisé par le staff de l'équipe de France, Nicolas Claire est remplacé par Melvyn Richardson.

Résultats

Phase de groupe 

La France évolue dans le groupe A dont les matchs se jouent dans la Mercedes-Benz Arena à Berlin.

Légende

Tour principal 
Les matchs du groupe I se jouent dans la Lanxess Arena à Cologne.

Légende

Phase finale 
Les demi-finales se jouent dans la Barclaycard Arena à Hambourg et les finales dans la Jyske Bank Boxen à Herning.

Demi-finales

Match pour la

Statistiques et récompenses

Récompenses 
Aucun joueur français n'est retenu dans l'équipe-type de la compétition.

Buteurs 
Avec 44 buts marqués, Kentin Mahé est le  buteur de la compétition. 

Les statistiques détaillées des joueurs français sont :

 dont trois pour le banc de touche.

Gardiens de but 
Avec 34,1 % d'arrêts, Vincent Gérard est le  gardien de la compétition. 

Les statistiques détaillées des joueurs français sont :

Notes et références

Voir aussi 
 Équipe de France masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2019
 Composition des équipes au Championnat du monde masculin de handball 2019
 Équipe du Brésil masculine de handball au Championnat du monde 2019
 Équipe de Tunisie masculine de handball au Championnat du monde 2019
 Composition des équipes au Championnat du monde masculin de handball 2019

monde 2019
France